James McManus ist der Name folgender Personen:

* James McManus (Pokerspieler) (* 1951), US-amerikanischer Pokerspieler und Autor 
 James McManus (Rugbyspieler) (* 1986), schottischer Rugby-League-Spieler 
 James Edward McManus (1900–1976), US-amerikanischer Geistlicher
 James Hilton McManus (* 1992), südafrikanischer Badmintonspieler 
 James O. McManus (1894–??), US-amerikanischer Politiker